Чемпіонат Львівської області з футболу 2021 року — футбольні змагання серед аматорських команд Львівщини, які проводилися Львівською асоціацією футболу у Прем'єр-лізі та Першій лізі, а Львівською обласною асоціацією футболу «Колос» у Другій та Третій лігах. Після річної перерви, пов'язаної з епідемією коронавірусу COVID-19, відновлено змагання серед юнаків (2002—2005 років народження) у Прем'єр-лізі, Першій та Другій лігах. У Третій лізі першість проходила тільки серед основних складів.

Прем'єр-ліга 
У 14-му Чемпіонаті Львівщини серед команд Прем'єр-ліги стартували дванадцять команд. У другому колі до них добавився «Рух-2» Львів, за який виступає молодь. Такий крок зумовлений тим, що з сезону 2021/2022 років чемпіонат УПЛ (U-21) не проводитиметься, а перспективним «рухівським» молодим футболістам необхідні регулярний тренувальний процес та ігрова практика. В матчах першого кола команді «Рух-2» зараховано поразки 0:3, а всі матчі другого кола команда грає на виїзді.

Серед команд, які в минулому сезоні виступали в Прем'єр-лізі Львівщини, відсутні СОК «Пульс-Авангард» Жидачів та «Гірник» Новояворівськ, котрі вибули в Першу лігу. Замість об'єднаної команди СКК «Демня-Фенікс» Демня/Підмонастир, — виступає «Фенікс» Підмонастир, а СКК «Демня» заявилась у Першу лігу. А замість об'єднаної команди «Юність» Гійче/Куликів, — виступає ФК «Куликів».

Четвертий сезон поспіль чемпіонами Львівської області стали футболісти «Юності» із Верхньої та Нижньої Білки. В складі команди виступали:Жук Андрій, Бунда Богдан, Лалак Юрій, Федишин Володимир, Занько Максим, Гаврушко Іван, Шарабура Микита, Грось Остап, Дмитрух Віталій, Білий Роман, Фляк Юрій, Курилишин Андрій, Лебеденко Андрій, Теплий Віталій-Дмитро, Богданов Микола, Адам Богдан, Тимець Назар, Гордійчук Павло, Іванченко Богдан, Равлик Віталій, Гладкий Володимир, Набізада Омар, Войтович Володимир, Панасюк Олег.Головний тренер:Богдан Костик. Президент клубу: Олександр Ролько.

Найкращими гравцями Прем'єр-ліги Львівщини в номінаціях сезону 2021 названо:
 Кращий воротар — Мар'ян Бурмас (ФК «Миколаїв»)
 Кращий захисник — Андрій Гурський (ФК «Миколаїв»)
 Кращий півзахисник — Павло Гордійчук («Юність» Верхня/Нижня Білка)
 Кращий нападник — Ігор Балух (ФК «Миколаїв»)
 Кращий тренер — Богдан Костик («Юність» Верхня/Нижня Білка)
 Кращий гравець — Максим Фещук («Фенікс» Підмонастир)

 Юнацький чемпіонат 
В юнацькому чемпіонаті, команди були розділені на дві групи. Змагання серед юнацьких команд проходили окремо від матчів дорослих команд. Замість команди «Темп» Відники/Зубра виступав КЗ ДЮСШ «Олімп» Зимна Вода/Зубра, а замість «Юності» із Верхньої і Нижньої Білки − ЛДЮФК «Галичина».

У фіналі переможці груп визначили переможця чемпіонату, а команди, які зайняли другі місця в групах розіграли бронзові медалі. Чемпіонами вперше стали юні футболісти ФК «Куликів» .
 

Груповий етап

* — технічний результат (неявка).

 Перша ліга 
Команди Першої ліги на першому етапі змагались в двох групах, розділені за територіальним принципом. Переможці груп виходять у фінальний етап, де в матчах вдома та на виїзді визначають володаря золотих медалей Першої ліги, а команди, які заняли другі місця в групах, грають між собою за бронзові медалі.

Програвши перший матч на власному полі, футболісти ФСК «Яворів» взяли впевнений реванш на виїзді та стали переможцями Першої ліги.

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в першій лізі відсутній «Старт» Розворяни, котрий припинив виступати в обласних змаганнях, а замість об'єднаної команди ФК «Запитів» Запитів/Новий Яричів, — виступає команда «Новояричівська Територіальна Громада» Новий Яричів.

Груповий етап

Група «А»

* — технічний результат (неявка).

Після першого кола доросла команда «Сокіл» Золочів знявся із змагань, у матчах другого кола їм зараховано технічні поразки.

Група «Б»

* — технічний результат (неявка).

Кращі бомбардири Першої ліги

 Юнацька першість (1 ліга) 
В юнацькій першості серед команд Першої ліги всі команди на першому етапі були розділені на чотири групи за територіальним принципом. Переможці груп на другому етапі змагались у півфінальних стикових матчах за право виходу у фінал. Команди, які програли в півфінальних матчах, розіграли бронзові медалі.
 

Груповий етап

{|
|+
!width=400|Група «А»
!width=200|
!width=400|Група «Б»
|-

* — технічний результат (неявка).

 Друга ліга 

Команди Другої ліги, так як і команди Першої ліги, на першому етапі змагались в двох групах, розділені за територіальним принципом. Переможці груп виходять у фінальний етап, де в матчах вдома та на виїзді визначають володаря золотих медалей Другої ліги, а команди, які заняли другі місця в групах, грають між собою за бронзові медалі.

Перемоможцями першості стали дебютанти змагань, футболісти ФК «П'ятничани», які в попередніх двох сезонах ставали переможцями Ліги Чемпіонів Львівщини.

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Другій лізі відсутні;  СКК «Крупсько» Крупське, ФК «Бори» Бориничі і «Опір» Сколе — котрі не виявили бажання виступи в першості області та «Галичина» Великий Дорошів і «Січ» Заболотцівська ОТГ — котрі вибули в Третю лігу.

Груповий етап

Група А

Команда «Lion» Львів після першого кола знялася із змагань, в матчах другого кола їм зараховано технічні поразки -:+, а командам-суперникам перемоги +:-.

1 — результат матчу «Босота» Чорнушовичі — «Енергетик» Добротвір — 3:6 анульовано. Команді «Босота» зараховано технічну перемогу 3:0.

* — технічний результат (неявка).

Група Б

* — технічний результат (неявка).

Кращі бомбардири Другої ліги

 Юнацька першість (2 ліга) 

Оскільки в юнацькі першості області серед команд Другої ліги заявилось тільки шість команд і більшість матчів так і не відбулося, для виявлення переможця змагань було проведено фінальний турнір серед трьох кращих команд на нейтральному полі в місті Миколаїв.

 Третя ліга 

У Третій лізі в фінал виходять переможці двох груп, які визначають володаря золотих медалей, а команди, які в групах заняли другі місця грають між собою за бронзові медалі.

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Третій лізі відсутній «Сокіл» Борщовичі.

Груповий етап

Група А

Команда «Західний Буг» Павлів'' після першого кола знялася із змагань, в матчах другого кола їм зараховано технічні поразки -:+, а командам-суперникам перемоги +:-.

1 —результат матчу ФК «Лопатин» — ФК «Давидів» — 0:1 анульовано. Господарям зараховано технічну перемогу 3:0.

* — технічний результат (неявка).

Група Б

Кращі бомбардири третьої ліги

Легенда 
  —— діючий чемпіон(переможець попереднього розіграшу).
  —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.
  —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок нижчій за рангом лізі і піднялась у вищу за рангом лігу.
  —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на декілька порядків вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.
  —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала або на кілька порядків нижчій за рангом лізі, або взагалі ніде не виступала і допущена до змагань не за спортивним принципом, а з якихось інших міркувань.

Див. також 
 Кубок Львівської області з футболу 2021

Примітки

Посилання 
 Статистичні підсумки Прем'єр-ліги Львівщини-2021

2021 у Львівській області
2021 у футболі
Чемпіонат Львівської області з футболу
2021 в українському спорті